Cosford – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Cosford – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)